Област Плевен (също и Плевенска област) е област в България. Заема площ от 4653,3 km² и има население 226 120 души (по окончателни данни от преброяване 2021). Пощенските кодове на населените места в област Плевен са от 5800 (за град Плевен) до 5999. МПС-кодът ѝ е ЕН.

Населени места 
Населени места в област Плевен (градовете са с удебелен шрифт):

Население

Численост на населението 
Численост на населението в населените места на днешните общини в област Плевен, според преброяванията през годините:

Прираст на населението 
.

Естествен прираст

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяванията на населението през годините:

Езици 
Численост и дял на населението по роден език, според преброяването на населението през 2001 г.

Вероизповедания 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяванията на населението през годините:

Икономика

Топ 10 компании по оборот през 2015 г.

Източници

Външни препратки 

  
  Музикални изпълнители в стил рок или свързаните с него подстилове музика от областта в Български рок архиви